Марушко В'ячеслав Федорович (1938—1999) — радянський футболіст, майстер спорту СРСР.
 Марушко Прокіп Кузьмич (1909—1986) — єфрейтор РА, повний кавалер ордена Слави.
 Марушко Сергій Васильович (* 1966) — радянський і російський футболіст-півзахисник, суддя.
 Марушко Тетяна Вікторівна (* 1957) — доктор медичних наук, професор.
 Марушко Юрій Володимирович — доктор медичних наук, заслужений лікар України.

Примітки